«K-9 и компания» () — предполагавшееся ответвление сериала «Доктор Кто», в котором рассказывалось о двух бывших спутниках четвёртого Доктора: металлической собаке K-9 и Саре Джейн Смит. Единственная вышедшая серия была показана 28 декабря 1981 года на BBC One, а 16 июня 2008 года был выпущен на DVD вместе с первой для K-9 серией «Невидимый враг».

История 
Продюсер «Доктора Кто» Джон Натан-Тёрнер хотел вернуть Сару Джейн Смит в сериал, однако Элизабет Слейден не захотела вновь играть прежнюю роль. Вместе с этим, он решал, что делать с K-9: персонаж был очень популярен среди детей, но оставлять его в сериале больше было нельзя. Поэтому Натан-Тёрнер придумал создать сериал-ответвление, ориентированный на детскую аудиторию. Но сюжет требовал человека-хозяина для собаки, и на эту роль подходила Сара Джейн. Слейден согласилась играть Сару как самостоятельного персонажа, а не спутника Доктора.

Производство 
Пилотная серия была названа «Лучший друг девушки» (). В ней появился K-9 третьей модели.

Серию посмотрело рекордное количество зрителей — 8,4 миллиона в премьерный показ — больше, чем эпизоды «Доктора Кто» в то время.

Хотя эпизод имел высокие рейтинги, новые серии не выходили. На канале BBC сменилось руководство, и если Билл Коттон утвердил концепцию и пилотный выпуск, то Алану Харту идея не понравилась. Серия была повторно показана лишь на рождество 1982 года на канале BBC Two.

См. также 
 Доктор Кто
 K-9 (сериал)

Примечания

Ссылки 

Спин-оффы телесериала «Доктор Кто»
Телесериалы-спин-оффы
Телесериалы о собаках
Телевизионные пилотные эпизоды, не отобранные для трансляции